Il singolare del torneo di tennis Mexico City WCT 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Pat Du Pré 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (campione)
 Bill Scanlon (primo turno)
 Ross Case (quarti di finale)
 Marcelo Lara (secondo turno)

 Paul McNamee (secondo turno)
 George Hardie (primo turno)
 Eliot Teltscher (primo turno)
 Pat Du Pré (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mexico City WCT 1978